Raakejärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Raakejärvet, sjö i Pajala kommun, 
Raakejärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 
Raakejärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,03 ha)

Se även
Raakejärvet, 
Raakeenjärvi,  (7,02 ha)
Raaketjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn